Sheldon [šeldn] je anglické jméno i příjmení:

 Alice Bradley Sheldonová viz James Tiptree mladší (1915–1987) – americká spisovatelka
 Jack Sheldon (1931–2019) – americký jazzový trumpetista, zpěvák a herec
 Richard Sheldon (1878–1935) – americký atlet, olympijský vítěz ve vrhu koulí
 Sidney Sheldon (Sidney Schechtel; 1917–2007) – americký spisovatel, dramatik a scenárista

 Sheldon Cooper – fiktivní postava z amerického sitcomu Teorie velkého třesku

Externí odkazy